Гиренко () — украинская фамилия.

Известные носители:

 Гиренко, Андрей Николаевич (1936—2017) — советский партийный деятель, секретарь ЦК КПСС.
 Гиренко, Владимир Николаевич (1939—2020) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Гиренко, Николай Михайлович (1940—2004) — российский этнограф-африканист, антифашист, правозащитник.
 Гиренко, Павел Дмитриевич (1911—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Гиренко, Семён Васильевич (ум. 1890) — гоф-медик Российской империи, действительный статский советник.
 Гиренко, Юрий Анатольевич (1964—2017) — российский историк и публицист, политолог, политтехнолог.